

Architettura 
 Schloss Enn – nome tedesco di Castel d'Enna, castello presso Montagna (Trentino-Alto Adige, Italia)

Codici e abbreviazioni 
 ENN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Nenana (Alaska, Stati Uniti d'America)
 enn – codice ISO 639-3 della lingua engenni
 Enn. – abbreviazione di Quinto Ennio, autore della letteratura latina

Onomastica 
 Enn – variante in lingua estone del nome proprio di persona Enrico

Persone 
 Albert von Enn (?-1336) – vescovo tedesco
 Hans Enn (1958) – sciatore austriaco